Юре () — река на юго-западе Литвы, левый приток Вишакиса (бассейн Немана). Длина реки — 39 км, площадь бассейна — 111 км². Средний расход в устье составляет 0,63 м³/с.

Этимология 
Название реки происходит от слова jūra, которое в современном литовским языке значит «море», но первоначальное её значение могло быть «болотистое место, озеро» (как, например, слово jaura из того же корня).

Течение 
Протекает по территории Каунасского и Валкавишкского районов, Мариямпольского и Казлу-Рудского самоуправлений.

Берёт начало из торфяного болота Эжярелё-Дурпинас, к юго-востоку от города Эжерелис. Течёт в юго-западном и западном направлениях. Ширина реки в нижнем течении до 6 метров, глубина до 0,8 м. Впадает в Вишакис слева у деревни Юркшай.

Притоки 
Основные притоки — Юдрейка и Паравеле.

Населённые пункты 
На берегу Юре расположены населённые пункты Юре, , Муринишке, Бартининкай и другие.

Примечания 

Реки Каунасского района
Реки Вилкавишкского района
Реки Мариямпольского самоуправления
Реки Казлу-Рудского самоуправления
Бассейн Шешупе